Saccoglossus — рід кишководишних напівхордових родини Harrimaniidae.
Серед інших рис, вони відомі тим, що виробляють та накопичують різні галогеновані феноли і піроли.

Види 
 Saccoglossus apatensis Thomas, 1956
 Saccoglossus aulakoeis Thomas, 1968
 Saccoglossus borealis Okuda & Yamada, 1955
 Saccoglossus bournei (Menon, 1904)
 Saccoglossus bromophenolosus King, Giray and Kornfield, 1994
 Saccoglossus caraibicus (van der Horst, 1924)
 Saccoglossus gurneyi (Robinson, 1927)
 Saccoglossus horsti Brambell and Goodhart, 1941
 Saccoglossus hwangtauensis Si & Kwang-Chung, 1935
 Saccoglossus inhacensis van der Horst, 1934
 Saccoglossus kowalevskii (Agassiz, 1873)
 Saccoglossus madrasensis Rao, 1957
 Saccoglossus mereschkowskii (Wagner, 1885)
 Saccoglossus otagoensis (Benham, 1899)
 Saccoglossus pusillus (Ritter, 1902)
 Saccoglossus pygmaeus Hinrichs and Jacobi, 1938
 Saccoglossus ruber Tattersall, 1905
 Saccoglossus sulcatus (Spengel, 1893)

Джерела 
 Зображення
 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/515232/Saccoglossus 

Напівхордові
Роди тварин